Minorsky steht für:

 Nicolas Minorsky
 Wladimir Fjodorowitsch Minorski (1877–1966), auch Vladimir Minorsky, russischer Orientalist